Sticksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sticksjön, Östergötland, sjö i Motala kommun, 
Sticksjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (19,2 ha)
Sticksjön, Västmanland, sjö i Köpings kommun, 
Sticksjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (5,36 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn